Ауксилиа́рий (), викарный епископ или вспомогательный епископ — в Католической церкви епископ, назначаемый в обширную и многочисленную епархию, с целью помощи епископу-ординарию. Также вспомогательный епископ может быть назначен в епархию, ординарий которой по каким-либо причинам неспособен исполнять свои функции.

Согласно каноническому праву, никакой епископ не может быть рукоположён без права на определённую и отделённую епархию, которой он управляет, или фактически или потенциально, поэтому вспомогательные епископы — титулярные епископы епархий, которых больше не существует.

Каноническое право требует, чтобы епархиальный епископ назначил каждого вспомогательного епископа генеральным викарием или епископским викарием епархии.

См. также 
 Викарий
 Декан (христианство)

Религиозные титулы
Католическое духовенство
Церковная структура Римско-католической церкви